Forest Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forest Beach (Michigan)
 Forest Beach (New York)
 Forest Beach (South Carolina)
 Forest Beach (Washington)